

Дани сећања 

310-е п. н. е.